Franciaország
Kutzenhausen, település Bas-Rhin megyében

 Németország
Kutzenhausen, település Bajorországban